Mossi peut se référer à :
 les Mossi, une population d'Afrique de l'Ouest ;
 le Royaume mossi, un ancien royaume africain ;
 le Mossi, une race de chevaux originaire du Burkina Faso ;
 Annapolis mossi, une espèce d'araignées aranéomorphes.

Patronyme 

 Giovanni Mossi (c.1780-1742), compositeur et violoniste italien ;
 Hafsa Mossi (1964-2016), journaliste et personnalité politique burundaise, assassinée en 2016.